Remonstrantse Broederschap, een kerkgenootschap

Kerken
 Remonstrantse kerk (Amersfoort), een kerk in Amersfoort
 Remonstrantse kerk (Bussum), een kerk in Bussum
 Remonstrantse kerk (Delft), een kerk in Delft
 Remonstrantse kerk (Eindhoven), een kerk in Eindhoven
 Remonstrantse Kerk (Haarlem), een kerk in Haarlem
 Remonstrantse kerk (Groningen), een kerk in Groningen
 Remonstrantse Kerk (Frederikstad a/d Eider)
een kerk in Alkmaar
een kerk in Dordrecht; zie Negentiende-eeuwse schil (Dordrecht)